Nemes József, (1889–1976), festőművész, katonatiszt
 Nemes József, (1914–1987), válogatott labdarúgó
 Nemes József, röplabdaedző